Бродович () — українське та польске прізвище.

Відомі носії:

 Бродович Михайло Франкович (*1957) — український дипломат.
 Бродович Теодосій (?—1803) — архіпресвітер Луцької греко-католицької капітули.

Українські прізвища
Польські прізвища